200. év
200, szám
200, feröeri együttes
200, Csillagkapu-epizód
200, South Park-epizód
200-as busz